Con Canottieri Ortigia si può intendere:

 Circolo Canottieri Ortigia,  squadra di nuoto e pallanuoto di Siracusa
 A.S.D. Canottieri Ortigia settore canottaggio, società remiera di Siracusa